La Copa Davis 1969 fue la 58.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 19 al 21 de setiembre de 1969. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Rumania por 5 a 0.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona América A

Zona América B

Zona Este

Zona Este A

Zona Este B

Zona Europa

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1969